

События

Римская республика 
 Консулы Секст Элий Пет Кат и Тит Квинкций Фламинин. Претор М. П. Катон..
 Вторая Македонская война: Фламинин принимает командование армией в Македонии, армия движется в Эпир и наносит поражение македонцам на реке Аосе. Римская армия входит в Фессалию и Фокиду. Римский флот овладевает Эвбеей. Ахейский союз переходит на сторону римлян.
 Ноябрь — царь Филипп начинает переговоры с Фламинином и его союзником царём Пергама Атталом I. Сенат предлагает Филиппу мир при условии независимости Греции, македонские послы отказываются.
 7 августа в Риме и Греции наблюдается солнечное затмение.

Ближний Восток 
 Антиох III одерживает победу над египтянами Скопоса при Панионе у истоков Иордана. Захват Келесирии, Финикии и Палестины. Сопротивление оказал лишь город Газа. В руки Антиоха попадают пути южноарабской торговли. Зиму Антиох проводит в Антиохии, готовя армию.

Китай 
 Лю Бан вынужден заключить с хуннами договор, основанный «на мире и родстве», он соглашается выдать свою дочь замуж за шанньюя хуннов и платить ему дань.

См. также

Примечания